Langenstraße steht für:

 Langenstraße (Bremen), Straße in Bremen
 Langenstraße (Stralsund), Straße in Stralsund
 Langenstraße-Heddinghausen, Ortsteil von Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Langstrasse, Straße in Zürich